Colombo kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Mount Colombo,

Brasilien 

 Colombo, Paraná – en kommun och stad,

Sri Lanka 

 Colombo District, distrikt, Västprovinsen, 
 Colombo, huvudstad fram till 1982, Västprovinsen, 
 Colombo Division, division, Västprovinsen, Colombo District,